Adam Oates, kanadski hokejist in hokejski trener, * 27. avgust 1962, Weston, Ontario, Kanada.

Oates ni bil nikoli izbran na NHL naboru. Sezono 1985/96 je začel pri klubu Adirondack Red Wings v ligi AHL, v drugem delu sezone pa je napredoval do Detroit Red Wingsov v ligi NHL. V devetnajstih sezonah v ligi NHL, kjer je igral še za klube St. Louis Blues, Boston Bruins, Washington Capitals, Philadelphia Flyers, Anaheim Ducks in Edmonton Oilers, je skupno odigral 1337 tekem rednega dela, na katerih je dosegel 341 golov in 1079 podaj, ter 163 tekem končnice, na katerih je dosegel 42 golov in 114 podaj. V sezoni 1990/91 je bil izbran v drugo postavo lige NHL, v sezonah 1990/91, 1991/92, 1992/93, 1993/94 in 1996/97 pa na tekmo vseh zvezd. Med sezonama 1998/99 in 2001/02 je bil kapetan Washington Capitalsov, za katere je odigral šest sezon.

V sezoni 2009/10 je bil pomočnik trenerja pri Tampa Bay Lightningih, v sezonah 2010/11 in 2011/12 pri New Jersey Devilsih, v sezonah 2012/13 in 2013/14 pa je bil glavni trener Washington Capitalsov.

Leta 2012 je bil sprejet v Hokejski hram slavnih lige NHL.

Pregled kariere 

|-
| R.P.I Engineers
| ECAC
| 82/83
| 
| 22
| 9
| 33
| 42
| 
| 8
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| R.P.I Engineers
| ECAC
| 83/84
| 
| 38
| 26
| 57
| 83
| 
| 15
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| R.P.I Engineers
| ECAC
| 84/85
| 
| 38
| 31
| 60
| 91
| 
| 29
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Adirondack Red Wings
| AHL
| 85/86
| 
| 34
| 18
| 28
| 46
| 
| 4
| 
| 17
| 7
| 14
| 21
| 
| 4
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 85/86
| 
| 38
| 9
| 11
| 20
| -24
| 10
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 86/87
| 
| 76
| 15
| 32
| 47
| 0
| 21
| 
| 16
| 4
| 7
| 11
| +7
| 6
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 87/88
| 
| 63
| 14
| 40
| 54
| +16
| 20
| 
| 16
| 8
| 12
| 20
| -2
| 6
|-
| Detroit Red Wings
| NHL
| 88/89
| 
| 69
| 16
| 62
| 78
| -1
| 14
| 
| 6
| 0
| 8
| 8
| -1
| 2
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 89/90
| 
| 80
| 23
| 79
| 102
| +9
| 30
| 
| 12
| 2
| 12
| 14
| -10
| 4
|-
| St. Louis Blues
| NHL
| 90/91
| 
| 61
| 25
| 90
| 115
| +15
| 29
| 
| 13
| 7
| 13
| 20
| +7
| 10
|-
| St. Louis Blues
| rowspan=2|NHL
| rowspan=2|91/92
| 
| 54
| 10
| 59
| 69
| -4
| 12
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Boston Bruins
| 
| 26
| 10
| 20
| 30
| -5
| 10
| 
| 15
| 5
| 14
| 19
| -6
| 4
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 92/93
| 
| 84
| 45
| 97
| 142
| +15
| 32
| 
| 4
| 0
| 9
| 9
| 0
| 4
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 93/94
| 
| 77
| 32
| 80
| 112
| +10
| 45
| 
| 13
| 3
| 9
| 12
| -3
| 8
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 94/95
| 
| 48
| 12
| 41
| 53
| -11
| 8
| 
| 5
| 1
| 0
| 1
| -6
| 2
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 95/96
| 
| 70
| 25
| 67
| 92
| +16
| 18
| 
| 5
| 2
| 5
| 7
| -3
| 2
|-
| Boston Bruins
| rowspan=2|NHL
| rowspan=2|96/97
| 
| 63
| 18
| 52
| 70
| -3
| 10
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Washington Capitals
| 
| 17
| 4
| 8
| 12
| -2
| 4
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 97/98
| 
| 82
| 18
| 58
| 76
| +6
| 36
| 
| 21
| 6
| 11
| 17
| +8
| 8
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 98/99
| 
| 59
| 12
| 42
| 54
| -1
| 22
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 99/00
| 
| 82
| 15
| 56
| 71
| +13
| 14
| 
| 5
| 0
| 3
| 3
| 0
| 4
|-
| Washington Capitals
| NHL
| 00/01
| 
| 81
| 13
| 69
| 82
| +9
| 28
| 
| 6
| 0
| 0
| 0
| -4
| 0
|-
| Washington Capitals
| rowspan=2|NHL
| rowspan=2|01/02
| 
| 66
| 11
| 57
| 68
| -2
| 22
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Philadelphia Flyers
| 
| 14
| 3
| 7
| 10
| -2
| 6
| 
| 5
| 0
| 2
| 2
| -1
| 0
|-
| Mighty Ducks of Anaheim
| NHL
| 02/03
| 
| 67
| 9
| 36
| 45
| -1
| 16
| 
| 21
| 4
| 9
| 13
| +2
| 6
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 03/04
| 
| 60
| 2
| 16
| 18
| 0
| 8
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1469
| bgcolor="#7FFF00" |425
| bgcolor="#7FFF00" |1257
| bgcolor="#7FFF00" |1682
| bgcolor="#7FFF00" |+53
| bgcolor="#7FFF00" |471
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |180
| bgcolor="#7FFF00" |49
| bgcolor="#7FFF00" |128
| bgcolor="#7FFF00" |177
| bgcolor="#7FFF00" |-12
| bgcolor="#7FFF00" |70
|}

Viri 
 
 
 

Živeči ljudje

Kanadski hokejski centralni napadalci
Hokejisti Adirondack Red Wings
Hokejisti Detroit Red Wings
Hokejisti St. Louis Blues
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Washington Capitals
Hokejisti Philadelphia Flyers
Hokejisti Anaheim Ducks
Hokejisti Edmonton Oilers
Sprejeti v Hokejski hram slavnih lige NHL
Kanadski hokejski trenerji
Trenerji Washington Capitals